William Dugdale ist der Name folgender Personen:

* William Dugdale (Historiker) (1605–1686), britischer Historiker und Heraldiker 
 William Dugdale (Verleger) (1800–1868), britischer Verleger 
 William Dugdale, 2. Baronet (1922–2014). britischer Adliger und Sportfunktionär
 William Stratford Dugdale (1800–1871), britischer Politiker